Le tournoi de tennis de Prague est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie International, se dispute du  au .

Karolína Plíšková remporte le simple dames. En finale, elle bat Lucie Hradecká, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Belinda Bencic et Kateřina Siniaková.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Prague
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2015
Prague
Sport en Tchéquie en 2015
Tennis en avril 2015
Tennis en mai 2015